Esercizi di stile – opera letteraria del 1947 di Raymond Queneau
Esercizi di stile – album del 2008 di Manuela Zanier
Esercizi di stile – film collettivo del 1996